Ману́ба () — вилайет на севере Туниса.
 Административный центр — город Мануба.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с вилайетом Бизерта, на востоке с вилайетами Арьяна, Тунис и Бен-Арус, на юге с вилайетом Загван, за западе с вилайетом Беджа.

Административное деление 
Вилайет Мануба делится на 8 округов:
 Бордж-эль-Амри (Borj El Amri)
 Джедейда (Djedeida)
 Дуар-Хишер (Douar Hicher)
 Эль-Батан (El Batan)
 Мануба (La Manouba)
 Морнагия (Mornaguia)
 Уед-Эллиль (Oued Ellil)
 Тебурба (Tebourba)

Примечания